Горностай — ценный пушной зверёк семейства куньих.
 Горностай — естественная негеральдическая гербовая фигура.
 Горностай — бухта залива Петра Великого в пригороде Владивостока.
 «Горностай» — российская музыкальная супергруппа.
 Горностаи — дворянский род.
 Горностай, Гавриил Иванович (1515—1558) — государственный деятель Великого княжества Литовского и Речи Посполитой
 Горностай, Иван Астафьевич (ум. 1588) — государственный деятель Великого княжества Литовского и Речи Посполитой
 Горностай, Самуил Иеронимович (ум. 1618) — государственный и военный деятель Речи Посполитой
 Горностай, Анна — польская актриса кино, театра, радио и телевидения.
 «Горностай» — французский фильм 2015 года.

Техника и вооружение 
 «Горностай-4» — вездеход
 «Горностай» — канонерская лодка Российского императорского флота.
 Сторожевые корабли проекта 50 «Горностай» — военные корабли Военно-морского флота СССР, разработанные после Второй мировой войны.